Onward to Golgotha () — дебютный студийный альбом американской дэт-метал группы Incantation, выпущенный на территории США в 1992 году лейблом Relapse Records в форматах CD и LP. В 2006 году альбом был переиздан этим же лейблом с бонусным DVD, на котором собраны живые выступления группы.

Список композиций

Бонусный DVD 

 Треки 1-7 записаны в Бенсалеме, Пенсильвания, 29 марта 1992 (Cell Block Show).
 Треки 8-11 записаны в Ньюарке, Нью-Джерси, в 1992 году (Studio 1 Show).
 Треки 12-18 записаны в Кливленде, Огайо, 28 марта 1992 (Flashes Show).

Участники записи 
 Ронни Дио — бас-гитара
 Джим Роу — ударные
 Джон МакЭнти — гитара
 Крэйг Пиллард — гитара, вокал

Ссылки 
 Альбом на сайте discogs.com

Дебютные альбомы 1992 года
Альбомы Relapse Records
Альбомы дэт-метала